Az 1994-es női vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Rómában, Olaszországban. A vízilabdatorna mérkőzéseit szeptember 1. és szeptember 9. között tartották. A világbajnokságon 12 nemzet csapata vett részt.

A tornát a magyar csapat nyerte, története során először.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 csoportba osztották, mindkét csoportban 6 csapat szerepelt. A csoportokban körmérkőzések után alakult ki a végeredmény. A csoportkör után egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. Az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. A harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért, az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

Megismételt mérkőzés

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért
A csapatok a csoportmérkőzéseken lejátszott egymás elleni eredményeiket magukkal hozták.

Az 5–8. helyért
A csapatok a csoportmérkőzéseken lejátszott egymás elleni eredményeiket magukkal hozták.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1994-es férfi vízilabda-világbajnokság

N1994
Világbajnokság